Изабелла Сорренти (, род. 7 декабря 1988 года, Флоренция) — американская транссексуальная порноактриса, лауреатка премии NightMoves Award.

Биография 
Родилась 7 декабря 1988 года во Флоренции, Италия. В 4 года вместе с семьёй переехала в США, выросла северо-западном Миссури, где у семьи была лошадиная ферма с 50 акрами земли.

Дебютировала в порноиндустрии в 2016 году, в возрасте около 28 лет. Снимается для таких студий, как Devil’s Film, Evil Angel, Exquisite, Gender X, Kink.com, Severe Sex и других.

В 2016 году победила на NightMoves Award в номинации «лучший транссексуальный исполнитель» по версии поклонников. В 2017 году была номинирована на AVN Awards в категориях «лучшая транссексуальная сцена» (за фильм Bang My Tranny Ass 14) и «транссексуальный исполнитель года», а также на Transgender Erotica Awards в трёх категориях: мисс Уникальность, лучшая соло-модель и лучшая сцена (за Bang My Tranny Ass 14).

На август 2019 года снялась в 34 фильмах.

Награды и номинации 
NightMoves Award
 2016 — лучший транссексуальный исполнитель, выбор поклонников (победа)
AVN Awards
 2017 — лучшая транссексуальная сцена, за Bang My Tranny Ass 14 (2016)
 2017 — транссексуальный исполнитель года
Transgender Erotica Awards
 2017 — лучшая сцена, за Bang My Tranny Ass 14 (2016)
 2017 — лучшая соло-модель
 2017 — мисс Уникальность

Избранная фильмография 
 Bang My Tranny Ass 14

Примечания

Ссылки 
 Isabella Sorrenti на Internet Adult Film Database (IAFD)
 Isabella Sorrenti на Adult Film Database (AFDB)
 Профиль на сайте AVN

Трансгендерные порноактрисы
Иммигрировавшие в США из Италии